Komló észak-baranyai város, a Komlói járás központja. 
 Komló a kenderfélék (Cannabaceae) család egyik nemzetsége.